Outcast () — восьмой студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator, вышедший в июле 1997 года на лейбле GUN Records.

На Outcast группа продолжила эксперименты со своей музыкой, попробовав облегчить её и сделав более «мрачной».

Список композиций 

Японское издание, а также версия ограниченного тиража содержит бонус-трек «As We Watch the West».

В записи участвовали 
 Милле Петроцца — ритм-гитара, вокал
 Томас Веттерли — соло-гитара
 Кристиан «Speesy» Гизлер — бас-гитара
 Юрген «Ventor» Райль — ударные

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 

Альбомы Kreator
Альбомы GUN Records